Доњи град се може односити на:

 Доњи град (Земун), насеље Београда
 Доњи град (Загреб), историјски центар Загреба
 , градска четврт Осијека
 Доњи град (Сребреница)

Види још 
 Горњи град